Мозговая атака () — канадский фильм 2001 года режиссёра Ричарда Пепина.

Сюжет 
Когда частный детектив-экстрасенс Трейси Уэллман нанимается кандидатом в президенты, сенатором Уильямом Армитеджем помочь найти его пропавшую дочь Райанну, она сталкивается с лидером телепатического культа Дэвидом Мендесом, который помогает ей узнать, что они оба были продуктами экспериментов холодной войны. Мендес хочет отомстить Армитажу, который в то время был директором АНБ, и который предал программу советам. С помощью своего друга, агента ФБР Дэна Оливера, Уэллман позже обнаруживает, что мотивы Мендеса выходят далеко за рамки мести, заставляя ее противостоять своему прошлому и своим отсутствующим воспоминаниям.

В ролях 
 Эммануэль Вожье — Трейси Уэллман
 Эрик Робертс — Дэвид Мендес
 Майкл Айронсайд— сенатор Уильям Армитедж
 Антонио Сабато-младший — агент ФБР Дэн Оливер
 Уильям Б. Дэвис — доктор Пэриш
 Кларенс Уильямс III — Уолтер Голден
 Велизар Бинев — Джозеф

Примечания

Ссылки 
 

Научно-фантастические фильмы Канады
Фильмы-боевики Канады
Фильмы ужасов Канады
Фильмы-триллеры Канады
Детективные фильмы